Xiphilinos ist der Familienname folgender Personen:

 Georg II. Xiphilinos (~1150–1198?), Patriarch von Konstantinopel, siehe Georg II. (Patriarch)